Tvåan kan syfta på:

 Tvåan – den svenska grundskolans andraårskurs, se skolår 2
 Tvåan (fotbollsserie) – en finländska fotbollsserie
 Tvåan, Västergötland –  en sjö i Vårgårda kommun
 Sune börjar tvåan – en bok från 1985 av Anders Jacobsson och Sören Olsson
 Unga tvåan – ett svenskt TV-program
 Ri-tvåan (biograf) – en tidigare biograf i Stockholm

Se även
 SVT2 – en svensk tv-kanal
 Sveriges Radio P2 – en svensk radiokanal
 Yle TV2 – en finsk tv-kanal